Zhe steht für:

 Ж bzw. ж, kyrillischer Buchstabe (engl. Umschrift, intl. Ž/ž, dt. sche)
 Ժ bzw. ժ, armenischer Buchstabe (engl. Umschrift, intl. Ž/ž, dt. sch)

 ein chinesischer Vorname, siehe Zhe (Vorname) – dort auch zu Namensträgern

Siehe auch:
 Zhe-Schule (Chinesische Malerei)